SCIP est un acronyme qui désigne au choix :
 Society of Competitive Intelligence Professionals, une association professionnelle à but non lucratif dans le domaine de l'Intelligence économique.
 , un standard de chiffrement gouvernemental des États-Unis pour transmettre de la voix ou des données.